Formuła 2 Sezon 2019 – 25. sezon Formuły 2 organizowanej pod egidą Fédération Internationale de l’Automobile i jednocześnie trzeci sezon po drugiej reaktywacji serii. Wszystkie wyścigi były imprezami towarzyszącymi wyścigom Formuły 1. Sezon rozpoczął się 30 marca na torze Bahrain International Circuit w Sakhir, a zakończył się 1 grudnia na obiekcie Yas Marina Circuit na wyspie Yas w Abu Zabi.

Tytuł mistrzowski wśród kierowców wywalczył Nyck de Vries z zespołu ART Grand Prix, zapewniając tytuł po zwycięstwie w głównym wyścigu na torze Sochi Autodrom. Mistrzostwo wśród zespołów wywalczyła ekipa DAMS, zapewniając tytuł podczas wyścigu głównego na torze Yas Marina Circuit.

Sezon ten został przyćmiony śmiercią Anthoine Huberta podczas wyścigu głównego na torze Circuit de Spa-Francorchamps, który odbył się 31 sierpnia 2019. Śmierć Huberta był pierwszym śmiertelnym wypadkiem dla kierowcy startującego w drugiej kategorii serii wyścigowych, sankcjonowanych przez FIA, od momentu śmierci Henry'ego Surteesa podczas wyścigu Formuły 2 na torze Brands Hatch w 2009.

Lista startowa 
Wszyscy kierowcy korzystali z samochodów Dallara F2 2018, wykorzystując sześciocylindrowe turbodoładowane silniki Mecachrome o pojemności 3,4 litra i opony Pirelli.

Zmiany wśród zespołów 
 Po sześciu latach, wliczając także starty w Serii GP2, z rywalizacji wycofał się zespół Russian Time. Zgłoszenie i aktywa zostały przejęte przez zespół Virtuosi Racing. Zespół rozpoczął starty pod nazwą UNI-Virtuosi Racing.
 Po sezonie 2017, Fortec Motorsport miał dołączyć do stawki Formuły 2 w sezonie 2018, jednak zdecydowano się przełożyć ich zgłoszenie na sezon 2019. Ekipa została jednak pominięta przy ustalaniu listy startowej na sezon 2019.
 Zespół Arden nawiązał współpracę z HWA Racelab, zespołem kierowanym przez Mercedesa.
 Ekipa Charouz Racing System nawiązała współpracę z Sauber Motorsport, który jest odpowiedzialny za prowadzenie zespołu Alfa Romeo Racing w Formule 1. Partnerstwo Saubera z czeską ekipą nie było powiązane z powrotem Alfy Romeo do stawki najważniejszej serii wyścigowej.

Zmiany wśród kierowców 
 Trzech kierowców Formuły 2 z poprzedniego sezonu otrzymało miejsca w Formule 1. Mistrz serii, George Russell trafił do Williamsa, Lando Norris do McLarena, a Alexander Albon do Toro Rosso.
 Carlin zmienił skład kierowców. Reprezentantami brytyjskiej ekipy zostali Louis Delétraz (dotychczas kierowca Charouz Racing System) i Nobuharu Matsushita (powracający do Formuły 2 po rocznej przerwie).
 Po sezonie kierowcy Arden, Nirei Fukuzumi i Maximilian Günther opuścili serię. Ich miejsca zajęli Anthoine Hubert, ostatni mistrz serii GP3 i Tatiana Calderón, która uczestniczyła z Francuzem w tej serii.
 Kierowcami nowego zespołu UNI-Virtuosi Racing zostali Zhou Guanyu, startujący w Mistrzostwach Europy Formuły 3 i Luca Ghiotto.
 ART Grand Prix zmienił skład kierowców. Nowymi kierowcami zostali Nikita Mazepin (który współpracował z ART w serii GP3 w 2018) i Nyck de Vries, który opuścił ekipę Prema Racing.
 Mick Schumacher zastąpił Nycka de Vriesa w zespole Prema Racing. 
 Giuliano Alesi zastąpił Arjuna Mainiego w zespole Trident.
 Ralph Boschung, który został zwolniony z zespołu MP Motorsport został kierowcą Tridenta.
 Callum Ilott i Juan Manuel Correa zasilili szeregi zespołu Sauber Junior Team by Charouz. 
 Nowymi kierowcami zespołu MP Motorsport zostali Jordan King i Mahaveer Raghunathan, dla którego to był pierwszy pełny sezon od 2016.

Zmiany w trakcie sezonu 
 Artiom Markiełow powrócił jednorazowo na rundę w Monako, zastępując Jordana Kinga w zespole MP Motorsport, ze względu na udział Kinga w wyścigu Indianapolis 500. Następnie zajął drugi kokpit zespołu BWT Arden na dwie ostatnie rundy. 
 Patricio O'Ward zastąpił Mahaveera Raghunathana w zespole MP Motorsport podczas wyścigu na Red Bull Ringu, ze względu na uzbieranie przez Raghunathana dwunastu punktów karnych za spowodowanie trzech naruszeń w momencie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa podczas rundy na torze Circuit Paul Ricard.
 Arjun Maini zastąpił Doriana Boccolacciego w ekipie Campos Racing w dwóch wyścigach, na torze Red Bull Ring i Silverstone. Z kolei, Marino Satō zastąpił Mainiego przed wyścigiem na torze w Spa-Francorchamps.
 Z powodu kłopotów z finansowaniem, Ralph Boschung opuścił Trident, a jego miejsce zajął Ryan Tveter na Red Bull Ringu. Amerykanin z kolei został zastąpiony później przez Doriana Boccolacciego. Boschung wrócił do zespołu przed rundą na Węgrzech, jednak na rundę w Abu Zabi, szwajcarskiego kierowcę zastąpił Christian Lundgaard.
 Zespoły BWT Arden (z uwagi na śmierć Huberta) i Sauber Junior Team by Charouz (po ciężkim wypadku Juana Manuela Correi) wystawiły tylko jeden samochód na rundę na torze Autodromo Nazionale di Monza. 
 Z powodu skonfiskowania samochodu Giuliano Alesiego przez władze belgijskie, zespół Trident, z uwagi na posiadanie tylko jednego samochodu, postanowił zawiesić Ralph Boschunga na rundę we Włoszech.
 Na dwie ostatnie rundy sezonu, Matewos Isaakian zajął drugi kokpit w zespole Sauber Junior Team by Charouz.

Kalendarz wyścigów 
Poniższa tabela obejmuje wyścigi znajdujące się w kalendarzu na sezon 2019, ogłoszonym 5 grudnia 2018 roku.

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Punktacja w wyścigu głównym:

Punktacja w sprincie:

Kierowcy

Zespoły

Uwagi

Przypisy 

!